

Pessoas
Brian Cowen - é um político irlandês

Localidades
Cowen (Virgínia Ocidental) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Virgínia Ocidental

Desambiguação